Tempia – ognuna delle due regioni simmetriche della testa situate ai lati della fronte

Persone
Amedeo Tempia (1762–1850) – militare e politico italiano
Stefano Tempia (1832–1878) – compositore, violinista e direttore di coro italiano